Бјелић (Гајица: Bjelić) је српско презиме. Може се односи на:

 Бојан Бјелић (рођ. 1984), српски певач
 Бранко Бјелић (рођ. 1948), српски економист

Референце 

Српска презимена